Pajor István (1821–1899) költő, műfordító
 Pajor István (1938) síelő, edző, hegymászó